Красиловский сельский совет ()

Житомирская область 
 Красиловский сельский совет — Новоград-Волынский район.

Киевская область 
 Красиловский сельский совет — Броварский район.
 Красиловский сельский совет — Ставищенский район.

Черниговская область 
 Красиловский сельский совет — Бахмачский район.
 Красиловский сельский совет — Козелецкий район.